James Wilson (jurist) (1742–1798), een van de ondertekenaars van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring
 James Wilson (ondernemer) (1805-1860), een Schots zakenman en oprichter van The Economist
 James Wilson (politicus) (1835-1920), een Amerikaans politicus, onder andere minister van landbouw onder Theodore Roosevelt
 James Wilson (atleet) (1891-1973), een Schots atleet die voornamelijk op de 10.000 meter uitkwam
 James Wilson (darter) (1972), een Engelse dartspeler uitkomend voor de PDC
 James Wilson (voetballer) (1995), een aanvaller, opgeleid bij Manchester United